Jablonové kan verwijzen naar meerdere gemeenten in Slowakije:
 Jablonové (okres Bytča)
 Jablonové (okres Malacky)